Theudebert ist der Name folgender Personen:

 Theudebert I., merowingischer König 533–548
 Theudebert II., merowingischer König 596–612
 Theudebert (Bayern), 716–719 Herzog von Bayern

Siehe auch:

 Theodo